Аржелос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Аржелос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї